Tejero – cognome  spagnolo 

Antonio Tejero (1932) – ex militare spagnolo, uno dei principali capi del tentativo di colpo di Stato in Spagna del 1981, anche conosciuto come golpe Tejero 
Fernando Tejero (1967) – attore spagnolo
Jesús Tejero (1965) – ex calciatore spagnolo